Konstanty Hoszowski (XVII–XVIII w.) – podstoli i miecznik żydaczowski, sędzia.
 Konstanty Hoszowski (1805–1884) – prawnik, historyk, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej, członek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego.